Anuga (handelsbeurs), een Duitse handelsbeurs op het gebied van levensmiddelen en hygiëne en processing
 Anuga (geslacht), een vlindergeslacht